Wojszki peut désigner en Pologne :

 Wojszki, village du powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie
 Wojszki, village du powiat de Białystok, dans la voïvodie de Podlachie